Barranca puede referirse a:
 Una barranca o cañón; accidente geográfico provocado por un río.

Asimismo, en geografía puede hacer referencia a:

 :
 Barranca Larga, localidad de la provincia de Catamarca (Argentina).
 Vuelta de la Barranca, localidad de la provincia de Santiago del Estero (Argentina).

 :
 Barrancabermeja, ciudad y municipio del departamento de Santander (Colombia).

 :
 Barranca, distrito del cantón de Puntarenas (Costa Rica).

 :
 La Barranca o Corredor de la Barranca (también nombrada muchas veces como Barranca-Burunda o Corredor del Araquil); comarca de la Comunidad Foral de Navarra (España).
 Valle de la Barranca, un valle de montaña en España.

 :
 Barranca, provincia del departamento de Lima (Perú).
 Distrito de Barranca, distrito de la provincia anterior.
 Barranca, ciudad capital de la provincia anterior.
 Distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón (Loreto).

Además, puede referirse a:
 La Barranca